Partit Polític Reformat (del nom en neerlandès Staatkundig Gereformeerde Partij), partit polític dels Països Baixos
 Campionat del Món de speedway (del nom en anglès Speedway Grand Prix), màxima competició internacional de speedway
 Sistema Generalitzat de Preferències, sistema de tarifes de l'Organització Mundial del Comerç
 Glicoproteïna sGP (de les sigles en anglès soluble Glycoprotein), glicoproteïna relacionada amb la infecció per virus d'Ebola